Bradyrhizobium yuanmingense — вид клубеньковых эндосимбиотических азотфиксирующих бактерий, образующих клубеньки с видами Lespedeza и Vigna. Типовые штаммы — CCBAU 10071(T) (= CFNEB 101(T)).

Примечания

Литература

Ссылки 
 LPSN.

Bradyrhizobium